Гвадалаха́ра () — назва топонімів в іспаномовних країнах:

 Гвадалахара (Мексика) — місто в Мексиці
 Гвадалахара (провінція) — провінція в центральній Іспанії у складі автономного співтовариства Кастилія — Ла-Манча
 Гвадалахара (Іспанія) — місто і муніципалітет в центральній частині Іспанії в історичній області Ла-Алькаррія, адміністративний центр провінції Гвадалахара
 Гвадалахара-да-Буга — місто в Колумбії